

Astronomia 
Gigante rossa – tipologia di stella di classe K o M III 
Nana rossa – tipologia di stella di classe M V
Supergigante rossa – tipologia di stella di classe K o M I

Sport 
 Società Sportiva Stella rossa – società polisportiva di Belgrado
 Stella Rossa Belgrado – società sportiva di calcio
 Stella Rossa Belgrado – società sportiva di pallanuoto
 Stella Rossa Belgrado – società sportiva di pallacanestro

Storia 
Brigata Partigiana Stella Rossa – brigata partigiana che operava durante la Resistenza italiana in provincia di Bologna
Stella Rossa – periodico dell'esercito sovietico
Stella rossa – simbolo del comunismo e del socialismo